Die Division 1 1999/2000 war die 62. Spielzeit der höchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 30. Juli 1999 mit dem Eröffnungsspiel Girondins Bordeaux gegen den SC Bastia (3:2) und endete am 13. Mai 2000.

Als Aufsteiger kamen AS Saint-Étienne, CS Sedan und ES Troyes AC aus der Division 2 dazu. Die Saison als Meister beendete der AS Monaco und wurde damit Nachfolger von Girondins Bordeaux. Die Qualifikation für die UEFA Champions League schafften Monaco, Paris Saint-Germain, und Olympique Lyon (Qualifikation). Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich Girondins Bordeaux und der  FC Nantes Atlantique über den Coupe de France. Im UEFA Intertoto Cup des folgenden Jahres spielte AJ Auxerre. In die Division 2 absteigen mussten AS Nancy, AC Le Havre und HSC Montpellier.

Teams

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Meistermannschaft AS Monaco

Torschützenliste

Siehe auch 
 Division 2 1999/2000
 Coupe de France 1999/2000
 Championnat National 1 A 1999/2000

Weblinks 
 Übersicht auf der Homepage der Ligue 1
 Spiele und Tabelle auf kicker.de

1999/2000
Fußballsaison 1999/2000